IAV
 IAV do Brasil
 Torcida Organizada Império Alviverde

Desambiguação